Torrente est une maison de couture française.

Toponyme 

 Torrente de Cinca est une commune d'Espagne dans la province de Huesca en communauté autonome d'Aragon.

Titres 

 Torrente est une série cinématographique espagnole écrite et réalisée par Santiago Segura :
 1998 : Torrente, le bras gauche de la loi (Torrente, el brazo tonto de la ley) ;
 2001 : Torrente 2: Misión en Marbella (Mission à Marbella) ;
 2005 : Torrente 3: El Protector (Le Protecteur) ;
 2011 : Torrente 4: Lethal Crisis ;
 2014 : Torrente 5: Operación Eurovegas (Opération Eurovegas).

Patronyme 

 José Luis Torrente, le personnage principal de Torrente.

Voir aussi
 
Patronyme hispanique